Krusjeani (makedonska: Крушеани) är en ort i Nordmakedonien.   Den ligger i kommunen Krivogasjtani, i den centrala delen av landet,  kilometer söder om huvudstaden Skopje. Krusjeani ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Krusjeani är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Cucule,  meter över havet,  kilometer väster om Krusjeani. Runt Krusjeani är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Prilep,  kilometer öster om Krusjeani. 

Trakten runt Krusjeani består till största delen av jordbruksmark.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Krivogasjtani (kommun)